Сезон 2012 года Чемпионата мира по ралли — 40-й сезон чемпионата мира, проводимого под эгидой Международной автомобильной федерации.
Чемпионат 2012 года состоял из тринадцати этапов — восьми гравийных, двух асфальтовых, двух этапов со смешанным покрытием и одного снежного.
Старт сезону в трёх категориях — WRC, Production и Super2000 — был дан 17 января 2012 года в Монако на вернувшемся в мировое первенство после перерыва Ралли Монте-Карло. Участники Академии WRC начали соревноваться с 29 марта, на Ралли Португалии.

Календарь сезона

Календарь сезона, включающий в себя 13 этапов, был анонсирован на заседании Всемирного совета по автоспорту, прошедшем  26 сентября 2011 года в Сингапуре.

Команды и пилоты

WRC

Этапы и призеры 

Примечания
† — Дистанция ралли была сокращена из-за отмены некоторых спецучастков.

Личный зачёт 

1 2 3 — позиция на Power Stage, по итогам которого начисляются бонусные очки (3 — за 1-е место, 2 — за 2-е, 1 — за 3-е).

Зачёт производителей 

† — В начале февраля Mini WRC Team потеряла статус заводской команды, однако продолжит выступления в качестве частного коллектива. Очки, набранные командой на Ралли Монте-Карло, были сохранены.
‡ — "Armindo Araújo World Rally Team" и "Palmeirinha Rally" объединились в новую команду "WRC Team Mini Portugal", получившую заводской статус. Очки, набранные "Armindo Araújo World Rally Team" и "Palmeirinha Rally" на Ралли Монте-Карло, были аннулированы.

 1 Количество выигранных спецучастков (за каждый из них участник Академии WRC получает бонусный балл).

Статистика и достижения 
Победы и подиумы в сезоне

Спецучастки

Выигранные Power Stage

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт чемпионата мира по ралли
 Статистика сезона на официальном статистическом сайте ФИА
 Статистика сезона на ewrc-results.com

2012 год в автоспорте
Сезоны WRC